Aravena est un nom de famille notamment porté par :
 Jorge Aravena, footballeur chilien ;
 Jorge Aravena (1969-), acteur péruvien ;
 Víctor Aravena, athlète chilien ;
 Alejandro Aravena, architecte de Santiago ;
 Orlando Aravena, joueur de football international chilien ;
 Mario Aravena, footballeur chilien.

Homonymie
Homonymie de patronyme